RCB, a Kongói Demokratikus Köztársaság nemzetközi gépkocsijelzése
RCB Bank, ciprusi bank
RCB, azaz R Coronae Borealis, a változócsillagok egy típusa
RCB, azaz Royal Challengers Bangalore, indiai krikettcsapat bengalurui székhellyel
RCB, azaz Ràdio Ciutat de Badalona, spanyolországi rádióállomás